Suratgarh (Hindi: सूरतगढ़) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan.

Die Stadt liegt in der Wüste Thar im äußersten Norden von Rajasthan.
Die nationale Fernstraße NH 15 (Sri Ganganagar–Bikaner) führt an Suratgarh vorbei. Die Distrikthauptstadt Sri Ganganagar befindet sich 65 km nördlich von Suratgarh, Bikaner liegt 155 km südsüdwestlich.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl von Suratgarh 70.536.

Die Stadt wurde von Maharaja Surat Singh von Bikaner gegründet.

Klima 
In Suratgarh herrscht ein arides Klima. In den Monsunmonaten Juli, August und September fallen noch die meisten Niederschläge. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 188 mm. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 25,5 °C.

Einzelnachweise 

Ort in Rajasthan
Municipality in Rajasthan
Distrikt Sri Ganganagar